Ladislav Čierny (né le  à Zvolen en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le cousin du joueur Jozef Čierny.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1993 avec son club formateur du HKm Zvolen dans l'Extraliga Slovaque en 1993. Il a évolué en République tchèque et en Russie. Il remporte la Coupe continentale 2005 avec Zvolen. Il met un terme à sa carrière en 2011 après cinq dernières saisons en Slovaquie avec le HKm Zvolen.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| HKm Zvolen || Extraliga slovaque|| 24|| 2|| 0|| 2|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 31|| 4|| 6|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 49|| 3|| 7|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1996-1997|| HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 14|| 3|| 9|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HKm Zvolen 2 || 1.liga slovaque || 32|| 12|| 9|| 21|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 41|| 3|| 11|| 14|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 42|| 10|| 11|| 21|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 55|| 7|| 13|| 20|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque|| 52|| 3|| 9|| 12|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 48|| 3|| 19|| 22|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 49|| 5|| 7|| 12|| 38|| 10|| 3|| 2|| 5|| 12
|-
| 2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 59|| 3|| 7|| 10|| 58|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2004-2005|| Hkm Zvolen || Extraliga slovaque || 48|| 6|| 13|| 19|| 67|| 17|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 2005-2006|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 51|| 4|| 11|| 15|| 62|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 25|| 1|| 5|| 6|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Hkm Zvolen|| Extraliga slovaque || 18|| 4|| 2|| 6|| 18|| 10|| 1|| 1|| 2|| 28
|-
| 2007-2008|| Hkm Zvolen|| Extraliga slovaque || 53|| 11|| 14|| 25|| 72|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2008-2009|| Hkm Zvolen|| Extraliga slovaque || 55|| 11|| 20|| 31|| 88|| 13|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2009-2010|| Hkm Zvolen|| Extraliga slovaque || 47|| 8|| 18|| 26|| 48|| 5|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2010-2011|| Hkm Zvolen|| Extraliga slovaque || 55|| 11|| 13|| 24|| 46|| 7|| 1|| 3|| 4|| 29

Au niveau international 

| 1994 || align="left"| Championnat du monde junior || 4|| 0|| 2|| 2|| 6|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial C
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 8|| 0||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 8|| -1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 6|| +4||align="left"| Quatrième place
|-
| 2004 || align="left"| Coupe du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| ||align="left"| Défaite en quart de finale

Références 

Naissance en novembre 1974
Naissance à Zvolen
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Severstal Tcherepovets
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie